František IV. je jméno více panovníků:
 František IV. Gonzaga (1586–1612), vévoda mantovský v roce 1612
 František IV. Modenský (1779–1846) – rakouský arcivévoda a vévoda modenský v letech 1814–1846

Související články 
 František
 František (rozcestník)
 František I.
 František II.
 František III.
 František V.

Rozcestníky - panovník